

Persone

Antichi Greci
 Nicomaco di Gerasa – matematico ellenistico
 Nicomaco di Tebe – pittore greco del IV secolo a.C.
 Nicomaco – filosofo greco del IV secolo a.C., figlio di Aristotele
 Nicomaco - medico greco del V secolo a.C., padre di Aristotele

Antichi Romani
 Marco Giunio Cesonio Nicomaco Anicio Fausto Paolino II – console romano
 Amnio Manio Cesonio Nicomaco Anicio Paolino – console romano
 Appio Nicomaco Destro - politico romano
 Nicomaco Anicio Fausto Paolino – pretore romano
 Virio Nicomaco Flaviano – grammatico, storico e politico pagano dell'Impero romano
 Rufio Petronio Nicomaco Cetego – console romano